

Sport

Calcio

Brasile 
 Botafogo Futebol Clube, società calcistica con sede a Ribeirão Preto (San Paolo).
 Botafogo Futebol Clube, società calcistica con sede a João Pessoa (Paraíba).
 Botafogo Futebol Clube, società calcistica con sede ad Aquidauana (Mato Grosso do Sul).
 Botafogo Futebol Clube, società calcistica con sede a Buriti Alegre (Goiás).
 Botafogo Futebol Clube, attuale Macaé Esporte Futebol Clube, società calcistica con sede a Macaé (Rio de Janeiro).
 Botafogo Futebol Clube, società calcistica brasiliana con sede a Porto Velho (Rondônia).
 Botafogo Futebol Clube, società calcistica brasiliana con sede a Xaxim (Santa Catarina).

Capo Verde 
 Botafogo Futebol Clube, società calcistica con sede a São Filipe (Fogo).

Portogallo 
 Botafogo Futebol Clube, società calcistica con sede a Cordinhã, Cantanhede (Distretto di Coimbra).